Кратер Де Гаспарис () — небольшой древний ударный кратер в материковой юго-западной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь итальянского астронома Аннибале де Гаспариса (1819—1892) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Кавендиш на западе-северо-западе, кратер Мерсенн на севере, кратер Либих на северо-востоке, кратер Пальмьери на юго-востоке, кратер Фурье на юге-юго-западе и кратер Виет на юго-западе. На востоке от кратера находится Море Влажности. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 30,9 км, глубина 1,08 км.

За длительное время своего существования кратер значительно разрушен и затоплен базальтовой лавой. высота остатков вала над окружающей местностью достигает 920 м, объем кратера составляет приблизительно 615 км³. Дно чаши кратера испещрено множеством мелких кратеров и рассечено крест-накрест бороздами Де Гаспариса пересекающими кратер и окружающую его местность.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Кратер Де Гаспарис на карте LAC-92
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны